Didier Chouat (1945-2014), homme politique français
 Francis Chouat (1948), homme politique français.